Boussières ist Name oder Namensbestandteil dreier Gemeinden in Frankreich:

Boussières im Département Doubs
Boussières-en-Cambrésis im Département Nord
Boussières-sur-Sambre im Département Nord

Siehe auch:
Bouxières